Шаранго́вич () — белорусская фамилия.

Известные носители 
  (1939—2021) —  советский и белорусский график, педагог, народный художник БССР  (1991).
 Шарангович, Василий Фомич (1897—1938) — советский партийный деятель.
 Шарангович, Егор Александрович (род. 1998) — белорусский хоккеист.
  (род. 1956) — белорусский художник.
 Шарангович, Пётр Михайлович (1893—1938) — кавалер двух орденов Красного Знамени РСФСР.

Примечания